Bronfman ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Bronfman (* 1931), kanadischer Unternehmer und Philanthrop

 Edward Maurice Bronfman (1927–2005), kanadischer Unternehmer
 Peter Frederick Bronfman (1929–1996), kanadischer Unternehmer
 Samuel Bronfman (1891–1971), kanadischer Unternehmer
 Yefim Bronfman (* 1958), US-amerikanisch-israelischer Pianist